Источне цркве могу бити:
 Источне православне цркве, назив за источне цркве васељенског православља
 Источне католичке цркве, назив за источно-католичке (унијатске) цркве
 у најширем значењу, назив за све цркве поникле на подручју хришћанског Истока

Види још 
 Оријенталне цркве (вишезначна одредница)